La circonscription de Liège est une des onze circonscriptions électorales de la Belgique pour les élections législatives fédérales. Elle correspond au territoire de la province de Liège. Elle élit 15 députés lors des élections législatives belges et compte 794 378 électeurs inscrits en 2019.

Résumé des résultats électoraux

Élections législatives fédérales de 2014

Élections législatives fédérales de 2019

Notes et références 

Province de Liège